La zorglangue est un système d'écriture et langage inventé par Zorglub, personnage de la série de bande dessinée Spirou et Fantasio.

Principe 
Son principe est l'inversion des lettres de chaque mot, maintenu à sa place d'origine. Exemple : « Vive Zorglub » devient « Eviv Bulgroz ». Cela la rend évidemment impossible à comprendre pour les autres personnages, mais très facile à lire, ce qui rend les dialogues compréhensibles pour le lecteur de la bande dessinée.

, affirme Michel Greg (dans Et Franquin créa la gaffe, entretiens avec Numa Sadoul, éditions Dargaud, 1997). La zorglangue apparaîtra brièvement dans un épisode d'Achille Talon de quatre pages, « Achille Talon, potache-choc », publiée dans Pilote en 1965 (et reprise dans l'album Ma vie à moi) : on y voit un Achille petit garçon répondre à sa maîtresse d'école que le contraire du verbe construire est « ERIURTSNOC ».

Seuls Zorglub, Zorglub junior (dans Le Réveil du Z) et Miss Flanner (dans Aux sources du Z) semblent la maîtriser naturellement.

Elle est enseignée en un quart d'heure, sous hypnose, par un automate, lors du processus de transformation d'un humain en zorglhomme. Les zorglhommes de  Zorglub junior, entraînés et non hypnotisés, sont incapables de comprendre leur chef.

Utilisation 
Elle apparaît pour la première fois en bandeau supérieur de la première page de l'album nº 15 des aventures de Spirou et Fantasio. Elle est employée pour la première fois par Zorglub à la dix-huitième planche de l'Album, lors de l'enlèvement de Jérôme, le gendarme de Champignac-en-Cambrousse, et est utilisée dans les aventures dessinées par Franquin à la planche 55 de l'album suivant, nº 16, L'ombre du Z.

Elle réapparaît dans l'album 19, Panade à Champignac de manière parodique : Otto Paparapap, le zorglhomme parfait (son nom est un palindrome), est un nostalgique de l'aventure de Zorglub, qui souhaite que tout recommence.

On la retrouve dans Le Réveil du Z. Dans Aux sources du Z, on apprend que Zorglub l'avait inventée alors qu'il était étudiant.

Hommage 
L'album Fray, dérivé de Buffy contre les vampires, indique dans son dictionnaire d'argot futuriste l'expression « Esod mumixam », souvent présente quand Zorglub ordonne à ses hommes d'utiliser leurs paralyseurs.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Zorglub
 Spirou et Fantasio
 Verlan

Lien externe 
 Traducteur automatique du français à la zorglangue, et inversement

Langue de fiction
Univers de Spirou et Fantasio
Inventaire de langues
Zorglub